Schaupp ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Schaupp, deutscher Fußballtorhüter
 Gottlob Schaupp (auch Georg Schaupp, Gustav Schaupp; 1891–1977), deutscher Architekt
 Johann Christoph Schaupp (1685–1757), deutscher Edelsteinschleifer und Medailleur
 Klemens Schaupp (1952–2021), österreichischer Theologe und Psychologe
 Richard Schaupp (auch Richard Schaup; 1871–1954), schweizerisch-deutscher Maler, Grafiker und Illustrator 
 Walter Schaupp (* 1954), österreichischer katholischer Theologe
 Wilhelm Schaupp (1922–2005), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schaup
 Schaub